Reetz steht für:
 Reetz (Blankenheim), Ortsteil von Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Reetz (Gülitz-Reetz), Gemeindeteil von Gülitz-Reetz, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Reetz (Neuenkirchen), Ortsteil von Neuenkirchen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Reetz (Wiesenburg/Mark), Ortsteil von Wiesenburg/Mark, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

des Weiteren:
 Reetz, Kreis Arnswalde in Pommern, heute Recz in Polen
 Reetz, Kreis Rummelsburg in Pommern, heute Rzeczyca Wielka in Polen

Personen:
 Arne Reetz (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Bärbel Reetz (* 1942), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Benedikt Reetz (1897–1964), deutscher Benediktinerabt und Konzilsvater
 Christa Reetz (1922–2009), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Franz Reetz (1884–1945), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Gisela Reetz (* 1969), deutsche politische Beamtin
 Helena Reetz (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Henning Reetz (* 1954), deutscher Phonetiker
 Ingo Christian Reetz (1941–2019), deutscher Tiermediziner und Hochschullehrer
 Inka Gossmann-Reetz (* 1969), deutsche Politikerin (SPD), MdL Brandenburg
 Lothar Reetz (1931–2016), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Manfred T. Reetz (* 1943), deutscher Chemiker
 Otto Reetz (1876–1956), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdL
 Tobias Henry Reetz (1680–1765), deutsch-französischer Architekt des Barock
 Uwe Reetz (* 1977), deutscher Musiker, Produzent und Songwriter
 Wilhelm Reetz (1887–1946), deutscher Kunstmaler und NS-Journalist
 Willy Reetz (1892–1963), deutscher Maler

Siehe auch:
 Retz
 Reez